Previn:
 André Previn, né Priwin (1929, Berlin – 2019, New York City), en tysk-amerikanske pianist, komponist og orkesterleder
 Charles Previn (1888, Brooklyn – 1973, Los Angeles), en amerikanske film komponist, musikalske leder og dirigent 
 (Dorothy) "Dory" (Veronica) Previn, née Langan (1925, Rahway – 2012, Weymouth), en amerikanske forfatter og sanger
 Soon-Yi Previn (* 1970, Suwon)

Referencer 

Jødiske efternavne